Alpsko smučanje na Zimskih olimpijskih igrah 2010 - ženska kombinacija, tekma je potekala 18. februarja 2010. Zlato medaljo je osvojila Maria Riesch, srebrno Julia Mancuso, bronasto pa Anja Pärson.

Rezultati 

Kombinacija ženske